Vogelnest steht für:

 Vogelnest, Nest von Vögeln zur Aufzucht der Nachkommen
 das Nationalstadion Peking
 eine Frisurvariante des Haarknotens